De Lanthanosuchoidea zijn een superfamilie van uitgestorven ankyramorfe parareptielen van het Midden-Pennsylvanien tot het Midden-Guadalupien (Moscovien - Wordien) van Europa, Noord-Amerika en Azië. Ze werden in 1980 benoemd door de Russische paleontoloog Ivachnenko en omvatten de twee families Acleistorhinidae en Lanthanosuchidae.

Fylogenie 
Lanthanosuchoidea is een op knooppunten gebaseerd taxon dat in 1997 werd gedefinieerd als de laatste gemeenschappelijke voorouder van Lanthanosuchus, Lanthaniscus en Acleistorhinus; en al zijn afstammelingen. Het onderstaande cladogram volgt de topologie van een analyse uit 2011 door Ruta et alii.

Het onderstaande cladogram volgt de topologie van een analyse uit 2016 door MacDougall et alii.

De fylogenetische analyse uitgevoerd door Cisneros et alii (2021) heeft geen clade teruggevonden die lanthanosuchiden en acleistorhiniden verenigt met uitsluiting van alle andere parareptielen. In plaats daarvan werden acleistorhiniden teruggevonden als de zustergroep van de clade Procolophonia, terwijl lanthanosuchiden werden teruggevonden binnen de subgroep Pareiasauromorpha.

Uitgestorven Procolophonomorpha